Corpus Iuris Civilis (CIC) a glosszátorok korának első kodifikált római jogi gyűjteménye
 Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC)
 Egyházi Törvénykönyv – Codex Iuris Canonici, kánonjogi kódex
 CIC Video – 1999-ben megszűnt filmforgalmazó